Георгий Церетели:
 Церетели, Георгий Васильевич (1904—1973) — лингвист и востоковед, сын В. Г. Церетели.
 Церетели, Георгий Ефимович (1842—1900) — грузинский писатель, поэт и публицист, переводчик, литературный критик, романист.